

Населені пункти та їхні частини

 Хенцини — місто в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Хенцини — гміна в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Хенцини — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Хенцини — село в гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Хенцини — частина міста Мшана-Дольна в Лімановському повіті Малопольського воєводства

Примітки